Solas steht für:

 Solas (Film)
 Solas (Band), eine irisch-amerikanische Irish Folk Band
 die 1649 von Astaroth zerstörte größte Magierschule der Menschheit, aus der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff
  Rätoromanische Bezeichnung des Orts Solis GR

Solas oder Solás ist der Familienname folgender Personen:

 Humberto Solás (1941–2008), kubanischer Filmregisseur

SOLAS steht als Abkürzung für:

 International Convention for the Safety of Life at Sea, eine UN-Konvention zur Schiffssicherheit (Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See)
 Surface Ocean Lower Atmosphere Study, einem Forschungsprogramm zur Untersuchung der biogeochemisch-physikalischen Abläufe, Zusammenhänge und Kopplungen zwischen der Meeresoberfläche und der unteren Atmosphäre

Siehe auch:
 Solås

SOLAS